Ла́сло А́рань (; 24 марта 1844, ,  — 1 августа 1898, Будапешт, ) — венгерский , , , фольклорист. Член Венгерской академии наук (с 1858).

Биография 
Трансильванский венгр. Родился в семье поэта Яноша Араня.

Творчество 
Автор прозаических и поэтических произведений, сборников народных сказок, литературных переводов, исследований.

Собирал оригинальные народные сказки и в 1862 издал их отдельным томом («Magyar népmesék»), затем опубликовал поэтическое повествование на основе венгерской легенды «Эльфрида», за что был принят в литературное общество имени братьев Кишфалуди.

Вслед за своим отцом Ласло Арань активно обращался к Гуннскому наследию. Широко известен благодаря капитальной работе «Битва гуннов» (Hunok harca, 1872), в которой описывает борьбу тевтонов (немцев) и мадьяр в Венгрии и призывает своих соотечественников бороться с засильем немецкого языка и культуры. Известен также своими балладами, в том числе «Walesi Bardok», опубликованной в 1863 году и содержащей скрытую критику политики Габсбургов в Венгрии.

В 1872 году анонимно опубликовал роман в стихах «A délibábok hőse», который описывает историю рода Обломовых на венгерском языке. Роман пользовался большим успехом.

Переводил сочинения Шекспира и Мольера, сатирическую поэму «Герой мечты».

Примечания

Ссылки 
 110 éve hunyt el Arany László

Венгерские поэты
Члены Венгерской академии наук
Фольклористы Венгрии
Венгерские писатели